

Церпіґуж — село в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Церпіґуж — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Церпіґуж — село в гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства